Гран-при Венгрии 1999 года — одиннадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1999 года. Прошёл на трассе Хунгароринг, в Будапеште, Венгрия. Соревнования состоялись 15 августа 1999 года.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии